Withington kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Withington, Herefordshire, ort i England, 
 Withington, Shropshire, England, 
 Withington, Gloucestershire, England, 
 Withington, Greater Manchester – en ort i Manchester, Greater Manchester, England
 Withington, Staffordshire – en ort i Staffordshire, England

Robotskapade Storbritannienförgreningar